

Patronyme

 Charles Bassey (2000- ), est un joueur de basket-ball nigérian.
 Hogan Bassey, (1932-1998), était un boxeur nigérian.
 Nnimmo Bassey, (1958- ), est le Président des Amis de la Terre International.
 Shirley Bassey, (1937- ), est une chanteuse de variété britannique.

Homonymie
Homonymie de patronyme